В парному розряді жіночого тенісного турніру Belgian Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Радка Бобкова і Марія Хосе Гайдано виграли титул, у фіналі перемігши пару Анн Девріє і Домінік Монамі 6-4, 2-6, 7-6.

Сіяні пари 

 Петра Лангрова /  Мерседес Пас (півфінал)
 Олена Брюховець /  Карін Кшвендт (1-ше коло)

 Ingelise Driehuis /  Кароліна Віс (чвертьфінал)
 Радка Бобкова /  Марія Хосе Гайдано (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Belgian Open (теніс)